Adhemar dos Santos, apelido Adhemar (Rio de Janeiro, 8 de novembro de 1896), foi um futebolista brasileiro que atuava como meio-campista.

Carreira 
Arnaldo foi um dos primeiros ídolos da história do América (RJ) e venceu o Campeonato Carioca de 1916. Foi convocado também para a Seleção Brasileira que disputou a Campeonato Sul-Americano de Futebol de 1917.

Títulos 
 America
Campeonato Carioca: 1916

Ver também 
 America Football Club (Rio de Janeiro)

Ligações externas 
 Perfil de Adhemar em Zerozero
 Perfil de Adhemar em Worldfootball.net
 Perfil de Adhemar em ogol.com

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Futebolistas do America Football Club (Rio de Janeiro)
Jogadores da Seleção Brasileira de Futebol